Danzig-Praha-Wien Bank A. G. - działający w Gdańsku w latach międzywojennych bank o kapitale zagranicznym.

Prowadził też działalność handlową oraz ubezpieczeniową.

Siedziba 
Mieścił się przy St. Elisabethkirchengasse 1 (ob. ul. Elżbietańska) (1924). Następnie w tym budynku funkcjonował IV (-1926) a później I Rewir Policji (1926-).

Zobacz też 
 Banki w Gdańsku

Bibliografia 
 książki adresowe

Banki Wolnego Miasta Gdańska